Obligation (lat.  ‚anbinden‘, ‚verpflichten‘) steht für:

 eine Anleihe oder Schuldverschreibung
 speziell: Industrieobligation, eine Unternehmensanleihe
 Obligation (Recht), ein Schuldverhältnis im schweizerischen Recht

obligat (im Sinne von „vorgeschrieben“) steht in der Musik für:

 obligate Stimme, darf nicht weggelassen werden (Gegensatz: ad libitum)
 obligate Besetzung: Ein vorgesehenes Instrument darf nicht durch ein anderes ersetzt werden.
 obligates Akkompagnement, als selbstständige Stimme auskomponierte Begleitung oder vorgeschriebene Instrumentation

obligat (im Sinne von „ohne Ausnahme“) steht in Biologie und Medizin für:

 Obligate Anaerobier, nur anaerob (ohne Sauerstoff) wachsende Lebewesen
 Obligate Parasiten, im Gegensatz zu fakultativen auf den Wirt angewiesen
 Obligate Symbionten, im Gegensatz zu fakultativen auf die Symbiose angewiesen
 Obligate Mykorrhizapilze, gehen nur mit bestimmten Baumarten eine Symbiose ein
 Obligate Zugvögel, nehmen im Gegensatz zu fakultativen immer am Vogelzug teil

Siehe auch:

 Obligo, vertragliche Verpflichtung oder Zahlungsverpflichtung